Rumbold ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Rumbold (1932–2010), britische Politikerin
 Anthony Rumbold, 10. Baronet (1911–1983), britischer Diplomat
 Arthur Rumbold, 5. Baronet (1820–1869), britischer Adliger
 Arthur Rumbold, 6. Baronet (1869–1877), britischer Adliger
 Cavendish Rumbold, 4. Baronet (1815–1853), britischer Adliger
 Charles Rumbold (1788–1857), britischer Politiker
 Charles Rumbold, 7. Baronet (1822–1877), britischer Adliger
 George Rumbold, 2. Baronet (1764–1807), britischer Diplomat
 Henry Rumbold, 11. Baronet (* 1947), britischer Adliger

 Richard Rumbold (1622–1685), englischer Verschwörer, siehe Rye-House-Verschwörung
 Thomas Rumbold, 1. Baronet (1736–1791), britischer Politiker und Gouverneur von Madras
 William Rumbold, 3. Baronet (1787–1833), britischer Adliger

Siehe auch:
 Rumold von Mecheln (auch: Rumbold; † Ende des 8. Jahrhunderts), Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Rumbolds Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik